Loisy è il nome di alcuni comuni francesi:

Grivy-Loisy – Ardenne
Loisy – Meurthe e Mosella
Loisy – Saona e Loira
Loisy-en-Brie – Marna
Loisy-sur-Marne – Marna

Pagine correlate
Alfred Loisy – teologo francese (1857-1940)